Singlding ist der Ortsname von

 Singlding (Erding), Ortsteil der Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern
 Singlding (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern